

Miejscowości w Polsce 
 Podgórki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa 
 Podgórki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica 
 Podgórki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo

Miejscowości na Białorusi 

 Podgórki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Zobacz też 
 Podgórki Tynieckie